Bible de Louvain peut désigner :

 La , en néerlandais.
 La Bible de Louvain publiée à Louvain en 1550, en français.
La Bible de Louvain publiée à Anvers en 1578, en français.